Жерствянка  — название населённых пунктов в Белоруссии.

Витебская область 
 Жерствянка — хутор в Миорском районе.
 Жерствянка — деревня в Поставском районе.
 Жерствянка — деревня в Шарковщинском районе.

Минская область 
 Жерствянка — деревня в Борисовском районе.
 Жерствянка — деревня в Любанском сельсовете Вилейского района.
 Жерствянка — деревня в Нарочанском сельсовете Вилейского района.